Мюд () — посёлок в Аксубаевском районе республики Татарстан, центр Мюдовского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в 20 километрах к югу от Аксубаево, расположено на реке Большая Сульча.

История 
Основан в 1930-х годах.

С момента основания находился в Аксубаевском, с 10 февраля 1935 года — в Тельманском, с 16 июля 1958 года — в Аксубаевском, с 1 февраля 1963 года — в Октябрьском, с 12 января 1965 года — в Аксубаевском районах.

Население 
По состоянию на 2014 год в селе проживало 411 человек.

Примечания

Ссылки 
 Татарская энциклопедия / Гл. ред. М. Х. Хасанов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. — Т. 5.

Населённые пункты Аксубаевского района